Tracció al davant (del seu nom en anglès Front Wheel Drive), sistema de tracció on la força del motor es transmet només a les rodes davanteres del vehicle
 Tracció a les quatre rodes (del seu nom en anglès Four-Wheel Drive), sistema de tracció on la força del motor es transmet a totes les rodes del vehicle